Найя:

 Найя — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Найя, Карло (1816—1882) — итальянский фотограф.
 Найя, Хосе (1896—1977) — уругвайский футболист.

См. также 
 Ная